Lemmerz ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Lemmerz (* 1959), deutsch-dänischer Installationskünstler
 Johann Lemmerz (1878–1952), deutscher Konstrukteur und Unternehmer
 Paul Lemmerz (1907–1977), deutscher Unternehmer
 Petra Lemmerz (* 1957), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Lemmers
 Lemmertz